Kif Kroker es uno de los personajes recurrentes de la serie animada Futurama. Está basado en el famoso personaje de Mr. Spock de Star Trek.

Historia 

Fue el ayudante de Zapp Brannigan y primer oficial de la nave espacial de la Orden Democrática de Planetas (ODP) Nimbus, apareció por primera vez en el episodio Trabajos de amor perdidos en el espacio. A menudo, el capitán le obliga a hacer trabajos repulsivos. Él odia su trabajo, aunque siempre tiene que soportar a Zapp Branningan y asumir sus errores, con o sin él. Está perdidamente enamorado de Amy Wong, su novia. 

En más de una ocasión quiso dejar a su capitán Zapp Brannigan, por la capitana de la nave de Planet Express, Leela, porque ella sí que le escuchaba siempre en sus largas charlas, o eso creía él. En cambio, Leela estaba harta de sus conversaciones durante horas, al igual que Zapp.

Es de color verde y tiene la típica apariencia de alien. Solo tiene tres dedos por mano y en Amazonia es considerado un semental.

Hijos 

Una vez, por accidente, tocó sin guantes la mano de Leela, y esto, en su especie, es una forma de apareamiento en determinadas condiciones. Tuvieron unos cuantos hijos (del estómago de Kif).
A lo que Kif acota: "Debí hacer caso al letrero: sin guantes no hagas el amor" esto ocurrió pues cuando alguien de su especie está inmerso en un estado amoroso muy intenso y toca a alguien con la mano se embaraza.

Enlaces externos  

Kroker
Kroker

cs:Seznam vedlejších mimozemských postav ve Futuramě#Kif Kroker
en:List of recurring Futurama characters#Kif Kroker
ru:Список второстепенных персонажей «Футурамы»#Киф Крокер